

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hartv“ beginnt.

Hartv 



Hartva 
 Hartvall, Erik (1875–1939), finnischer Segler

Hartvi 
 Hartvig, Alexander (* 2002), dänischer Automobilrennfahrer